Литва — область у Великому князівстві Литовському, розміщена на південному сході сучасної Литви та північному заході Білорусі. Про точні її межі у істориків немає єдиної думки
 Литва — середньовічне балтійське плем'я, яке проживало на території Литви та Білорусі
 Литва — республіка у складі Радянського Союзу, яка існувала в 1940—1990 роках
 «Литва» — пароплав 1889 року, який до 1913 (або до 1912 р.) використовувався компанією East Asiatic Company на лінії Лібава — Копенгаген — Нью-Йорк.
 2577 Литва — астероїд, що належить до групи астероїдів, які перетинають орбіту Марса і мають спектральний клас E.

 Литва — держава в центральній Європі зі столицею у місті Вільнюс

Литва — село, Молодечненський район, Мінська область
 Литва — село, Узденський район, Мінська область

Литва — присілок, Краснослободський район, Мордовія